«Поцелуй меня, убийца» () — французский криминальный триллер режиссёра Хесуса Франко.

Сюжет 
После совершения преступления в составе организованной преступной группы один из её членов, Радек, избавляется от всех своих сообщников. Впоследствии он женится на вдове одного из убитых им сообщников. Спустя некоторое время в адрес Радека начинают приходить письма с угрозами, которые шлёт якобы один из умерших, на чьей жене впоследствии женился Радек.

В ролях 
 Франсиско Акоста — Пол Радек
 Жорж Александр — танцор
  — стриптизёрша
  — Линда
 Анджело Басси — инспектор

Примечания 

Фильмы-триллеры Франции
Фильмы Хесуса Франко
Детективные фильмы Франции
Фильмы Франции 1974 года